LG München ist die Abkürzung für:

 Landgericht München
 Leichtathletikgemeinschaft München, siehe LG Stadtwerke München

LG MUNCHEN